Le Château de ma mère (boek), een roman van Marcel Pagnol uit 1957
 Le Château de ma mère (film), een op de roman gebaseerde film van Yves Robert uit 1990
 Le Château de ma mère (Soest), een gemeentelijk monument in Soest